Zh:
 ZH — код кантона Цюриха
 ZH — код ИАТА авиалинии Shenzhen Airlines
 ZH или C&C:G-ZH — игра Command & Conquer: Generals — Zero Hour
 ZH или ЗГн — зеттагенри
 zH или зГн — зептогенри
 zh — двухбуквенный код ISO 639, обозначает китайский язык (сокр. от )
 zh — диграф